Mäeküla bezeichnet folgende estnische Orte:
 Mäeküla (Haapsalu), Ort in der Stadtgemeinde Haapsalu
 Mäeküla (Hiiumaa), Ort in der Landgemeinde Hiiumaa
 Mäeküla (Kambja), Ort in der Landgemeinde Kambja
 Mäeküla (Mulgi), Ort in der Landgemeinde Mulgi
 Mäeküla (Otepää), Ort in der Landgemeinde Otepää
 Mäeküla (Paide), Ort in der Landgemeinde Paide
 Mäeküla (Põhja-Pärnumaa), Ort in der Landgemeinde Põhja-Pärnumaa
 Mäeküla (Põhja-Sakala), Ort in der Landgemeinde Põhja-Sakala
 Mäeküla (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa
 Mäeküla (Tallinn), Stadtbezirk der Hauptstadt Tallinn
 Mäeküla (Türi), Ort in der Landgemeinde Türi